Miejscowości w USA:
 St. Cloud – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Osceola
 St. Cloud – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Sherburne
 St. Cloud – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Crawford
 St. Cloud – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Fond du Lac

Zobacz też 
 Saint-Cloud – miejscowość we Francji, przedmieście Paryża